Krajnc est un nom de famille slovène notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1995), footballeur slovène ;
 Armand Krajnc (né en 1973), boxeur suédois ;
  (né en 1975), homme politique slovène ;
  (née en 1965), alpiniste slovène ;
 Luka Krajnc (né en 1994), footballeur slovène ;
 Milan Krajnc pédagogue slovène, entrepreneur et gestionnaire de crise.

Notes et références